Niemcy:
 Sassenburg – gmina w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Gifhorn

Dawne nazwy miejscowości w Polsce:
 Chlebowo
 Stare Wierzchowo